Sporopodiopsis är ett släkte av lavar. Sporopodiopsis ingår i familjen Ectolechiaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sporopodiopsis